Il doppio del torneo di tennis USTA Clay Court Classic 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jared Palmer e Richey Reneberg 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (finale)

 Ken Flach /  Rick Leach (primo turno)
 Luke Jensen /  Alex O'Brien (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

USTA Clay Court Classic 1994
ATP Tour 1994